Op de 48e vrouweneditie van het Australian Open in 1974 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van maandag 24 december 1973 tot en met dinsdag 1 januari 1974.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Margaret Court en Virginia Wade hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als tweede geplaatste duo Evonne Goolagong en Peggy Michel won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Australische koppel Kerry Harris en Kerry Melville in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel, de eerste op de grandslamtoernooien. De Australische Goolagong had daar­naast 28 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse Michel drie.

Het Nederlandse team Nellemieke Brouwer en Anneloes Schothurst verloor hun openings­partij. Ook hun landgenote Nora Lauteslager, die samen speelde met de Zweedse Suzanne Lundgren, kwam niet verder dan de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open (eerste ronde)
 Toernooischema Australian Open (finale)
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF
 Australian Open – Doubles, Toernooi­schema tennisforum (januari 1974)

Australian Open
ITF-toernooi in 1974